Venezianer bezeichnet:
 Einwohner und Streitkräfte der Republik Venedig
 Bürger der Stadt Venedig
 Frühneuzeitliche Erzsucher, auch Venetianer, Welsche, Walen

Siehe auch:
 Venetian
 Venediger
 Veneziano